Ramanathan Krishnan era il detentore del titolo, ma quest'anno ha deciso di non partecipare.

Cliff Richey ha battuto in finale Earl Butch Buchholz 6–4, 5–7, 6–4, 6–0.

Teste di serie 

  John Newcombe (semifinale)
  Cliff Richey (campione)
  Earl Butch Buchholz (finale)
  Ron Holmberg (secondo turno)
  Raymond Moore (quarti di finale)
  Pancho Guzmán (quarti di finale)

 Mike Belkin (semifinale)
 Dick Crealy (quarti di finale)
 Brian Fairlie (terzo turno)
n/a 
 Jaime Pinto-Bravo (secondo turno, ritirato)
 John Sharpe (terzo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Canada Open 1969